Donorejo (Demak)
 Donorejo (Kaligesing)
 Donorejo (Karang Tengah)
 Donorejo (Secang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing